Аргенти́на Пи́меновна Ку́пча-Жо́сул (; 4 июня 1930, село Купкуй, Кишинёвский уезд, губернаторство Бессарабия, Королевство Румыния — 4 марта 2019, Кишинёв, Республика Молдова) — советский и молдавский литературный критик, переводчик и публицист. Автор переводов русской и зарубежной литературы XIX—XX веков на молдавский язык. Член Союза писателей Молдовы (с 1965). Один из авторов и редакторов энциклопедии «Кишинёв» и школьного учебника «Советская молдавская литература».

Биография 

Родилась 4 июня 1930 года в селе Купкуй Кишинёвского уезда в интеллигентной семье. Отец — , агроном-инженер, выпускник факультета сельскохозяйственных наук Ясского университета имени А. И. Кузы, создатель технологий производства вин «Негру де Пуркарь» и «», работал директором Купкуйской сельскохозяйственной школы, с 1934 года (после переезда семьи в Кишинёв) — учитель в Школе виноградарства (второй класс), а затем и директор. Мать — Лариса Купча, выпускница Ясского университета имени А. И. Кузы, преподаватель естественных наук; из семьи священника Георгия Агура, настоятеля храма святого Николая в Купкуе, также являвшего настоятелем храма святого Николая в Леове и преподавателем Священного Писания в двухклассной приходской школе, и матушки Елены, выпускницы Кишинёвского епархиального женского училища. Старший брат — Валериу Купча.
 
В 1940 году окончила начальную школу № 22 Кишинёва.

В 1941—1945 годах училась в теоретической средней школе имени королевы Елизаветы в Кишинёве. 

В 1945—1948 года продолжила обучение в Молдавской женской школе № 1 Кишинёве, которая был открыта в помещении бывшей коммерческой гимназии  для девочек имени королевы Марии (в настоящее время румынско-французская средняя школа имени Георге Асаки).

В 1953 году окончила историко-филологический факультет Кишинёвского государственного университета.

В 1953—1956 года — училась в аспирантуре Кишинёвского государственного университета.

В 1956—1958 годах — журналист и ответственный секретарь журнала Femeia Moldovei («Женщина Молдавии»). 

В 1958—1961 годах преподаватель и старший преподаватель румынской литературы и теории литературы Кишинёвского педагогического института имени Иона Крянгэ. Также преподавала в Кишинёвском государственном университете, где среди её студентов были поэт и публицист  и политик П. К. Лучинский

В 1961—1970 годах — научный сотрудник Института языка и литературы АН Молдавской ССР.

С 1965 года — член Союза писателей Молдовы и в 1993—1999 годах — член правления Союза писателей Молдовы. Члена Координационного совета общества «Наш румынский язык» и основатель и руководитель литературного кружка «Улыбка для пожилых людей» при  имени Онисифора Гибу в Кишинёве.

В 1970–1990 годах перевела на молдавский язык романы «Потерянный кров» Йонаса Авижюса, «Фрунзе» В. В. Архангельского, «Милый друг» и «Монт-Ориоль» Ги де Мопассана, «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, «Тревожный рассвет» К. Ф. Поповича и «Красное и чёрное» Стендаля, повесть «Оруженосец Кашка» В. П. Крапивин, а также рассказы М. А. Булгакова («Я убил»), С. С. Виноградской («Рассказы о Ленине»), А. М. Горького, Бранислава Нушича, К. Г. Паустовского, Марка Твена, А. П. Чехова («Жених и папенька», «Роман с контрабасом», «Хамелеон»), М. А. Шолохова и И. И. Шрайбмана, и стихи В. В. Маяковского.

Автор научных работ по анализу мастерства литературных переводов творчества Ильфа и Петрова, В. В. Маяковского, Н. А. Некрасова и М. А. Шолохова, а также мастерства переводчиков И. Крецу и А. А. Космеску.

Награды 

 Почётное звание «Мастер литературы» (1994).
 Медаль «Михай Эминеску» (2004).
 Орден «Трудовая слава» (2010).

Труды

Книги 

 Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — 168 p.
 Marele Octombrie şi literatura moldovenească [Carte tipărită] / Colegiul de redacţie : N. Bileţchi, M. Dolgan, A. Cupcea-Josu. ─ Chişinău : Ştiinţa, 1974. — 318 p.
 Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — 334 p.
 O dată'n zori... [Text tipărit] : Nuvela rusă contemporană / Alc. Vasile Vasilache pref. şi note biobibliogr. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chisinău: Literatura artistică, 1979. — 462 p.
 Chişinau: encicl. / Ed. ; red. şt. Ion Dron; red. Argentina Cuiea-Josu ş.a. — Ch.: Museum, 1997. — 569 p.
 Aurel David. — P. 184. 
 Bieşu, Maria. — P. 77.
 Centrul Național de Creație Populară. — P. 124.
 Circul de Stat din Chișinău. — P. 150—151.
 Donici-Dobronravov, Leon (Leonid Dobronravov). — P. 192—193. (в соавторстве с С. В. Бузилой)
 Coca, Eugeniu. — P. 155.  
 Cupchea Ala. — P. 177. 
 Joc. — P. 271. 
 Valentina Rusu-Ciobanu. — P. 404.
 Sala cu Orgă. — P. 406.

Статьи 

 Ana Lupan // Literatura moldavenenească: man. petru. cl. 10. — 1967. — P. 141—149.
 Anatol Eremia — ocrotitorul onomasticii naționale // , 29.06.2001. 
 Anul ferestrelor deschise // Cultura, 24.03.1973. — P. 8—10.
 Arta traducătorului ["Poeme" de Vladimir Maiakovski in versiunea mold. de P. Starostin] // Nistru. — 1974. — № 3. — P. 124—130.
 Arta inivatoare a luau Èmile Zola [pref.] // Zola Èmile. Germinal [roman]. — Ch., 1976. — P. 5—14. 
 Bogdan Istru // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 155—166.
 Bogdan Istru // Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — P. 157—171.
 Bogdan Istru la 50 de ani // Moldova soc., 11.04.1964.
 Cǎntarea omului // , 02.10.1966.
 Cǎntǎreț al meşterilor fauri // Moldova soc., 02.02.1966.
 Cǎntǎreț al plaiului nistrean // Moldova soc., 27.11.1962.
 Cartea veții: [postf.] // Hint A. In tărăm bătut de vănturi.l: [roman]. — Ch., 1981. — P. 14.
 Căteva ǐnsemnări critice // Octomrie. — 1955. — № 8. — P. 89—91.
 Căteva observații cu privire la sinonimele din „Amintirile“ lui I. Creangǎ // Ǐnsemnǎri ştiințifice ale Universițatii de Stat din Chişinǎu. — 1957. — Vol. 31. — P.29—36.
 Cel mai uman dintre oameni // Limba şi lit. mold. — 1960. — № 2. — P. 9—12.
 Conceperea şi realizarea chipului artistic // Limba şi lit. mold. — 1961. — № 4. — P. 32—43.
 Chipuri de ostaşi ai partidului // Limba şi lit. mold. — 1964. — № 3. — P. 21—32.
 Condeiul transformat in baionetă // Ĭnvǎțǎtorul sov. — 1977. — № 4. — P. 20—25.
 Crămpei din viață // Octombrie. — 1955. — № 10. — P. 88—89.
 Critica literarǎ: realizǎri, perspective // Cultura, 05.02.1972. — P. 8—9. 
 Cu eroii Verei Panova // Cultura Moldovei, 03.11.1961.
 Cupchea Ala // Roibu Nicolae. Cei cari au fost. — Ch., 1999. — P. 147
 Destinul damei cu camelii sau versiuni moldovenisți ale romanilui lui A. Dumas-fiul: [postf.] // Alexandre Dumas-fiul. Dama cu camelii [roman]. — Ch., 1997. — P. 275—279. 
 Destinul implinit al Sandei Lesnea // Țara, 12.08.1997. — P. 4.
 „Donul liniştit“ in moldoveneşte [despre trad. romanului „Donul liniştit“ de M. Șolohov] // Octombrie. — 1956. — № 5. — P. 89—93.
 Elena Damian // Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — P. 254—258.
 Eroul contemporan al literaturii moldovenişti // Limba şi lit. mold. — 1971. — № 2. — P. 76—77.
 Eroul literar contemporan // Maturitate: culeg. de art. — Ch., 1967. — P. 127—158. 
 Ethel Voynich şi romanul ei Tǎinul // Femeia Moldovei. — 1964. — № 5. — P. 11.
 Evoluția caracterului in proza contemporanǎ // Limba şi lit. mold. — 1963. — № 1. — P. 39—49.
 Ferestre spre cultura universalǎ // Basarabia. — 1997. — № 3-4.
 Generozitatea talentului // Lit. şi arta, 25.01.2001.
 Ion Creangǎ // Femeia Moldovei. — 1962. — № 3. — P. 20.
 Ion Druță // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 189—203.
 Ĭn grai moldav // Moldova soc., 09.07.1973.
 La școala harului ceresc // Caiete de cultură: Ed. spec. a spt. Viata sațului, 12.01.1996. — P. 9.
 Leniniana in poezia moldovenească // Nistru. — 1969. — № 11. — P. 130—136.
 Lirica lui Nicolai Costenco // Nistru. — 1959. — № 10. — P. 115—119.
 Mai multe cǎrți despre contemporanii noştri // Nistru. — 1959. — № 5. — P. 150—151.
 Maiakovski in moldoveneşte // Critica şi procesul literar contemporan. — Ch., 1979. — P. 290—326.
 Mihail Iurievici Lermontov // Femeia Moldovei. — 1964. — № 10. — P. 11.
 Neǐntrecutul Ion Creangă // Femeia Moldovei. — 1962. — № 3. — P. 20.
 Neuitarea noastră: Lidia Istrati, un om al dreptății // Flux: cotid. naț., 25.04.1998. — P. 4.
 Note despre eroul contemporan // Nistru. — 1964. — № 11. — P. 135—148.
 Nuvela rușa contemporană. Opinii de sinteză / pref. și note bibliogr. de Argentina Cupcea-Josu // Odată’n zori... — Ch., 1979. — P. 3—12.; Lit. și arta, 08.03.1979. — P. 5. 
 Ora supremei responsabilități [postf.] // Avižius J. Ora vetlelor pustuite. — Ch., 1981. — P. 650—654.
 O viaţă dăruită teatrului şi un cântec de lebădă : [despre cuplul Ala şi Valeriu Cupcea] // Moldova Suverană. 24.06.2017. — P. 2. 
 O viaţă dăruită teatrului şi un cântec de lebădă : [despre cuplul Ala şi Valeriu Cupcea] // Opinia, 07.06.2010. — P. 12.
 Pe meleag moldav. // Moldova soc., 23.05.1965.
 Petalele amintirilor // Materna. — 1993. — № 3. — P. 7.
 Petalele amintirilor // Limba Romănă. — 2000. — № 6 (12). — P. 117—118. 
 Ploaia solară a planetei // Lenin şi unele probleme de limbă şi literatură moldovenească. — Ch., 1973. — P. 178—188.
 Poezia anilor de foc // Marele Octombrie şi literatura moldovenească. — Ch., 1974. — P. 50—69.
 Probleme actuale criticii literare // Nistru. — 1972. — № 4. — P. 109—129.
 Procedee artistice de carasterizare a personajelor ǐn povestirile lui I. Creangă // Limba şi lit. mold. — 1960. — № 1. — P. 32—39.
 Profiluri literare femenine // Femeia Moldovei. — 1975. — № 12. — P. 18.
 Realismul socialist şi creația artistică // Limba şi lit. mold. — 1971. — № 3. — P. 1—10.
 Recrearea stilului unui poem // Meridiane-75: almanah. — Ch., 1975. — P. 36—41. 
 Responsabilitatea poetului // , 07.08.1997. — P. 4.
 Romanul: Genuri şi specii literare // Genuri şi specii literare. — Ch., 1962. — P. 3—18.
 Rosturile vieții // Flux, 20.11.1996.
 Să fie intr-un ceas bun! // Lit. şi arta, 22.07.1982. — P. 8. 
 Să-i dărium neuitarea // Femeia Moldovei. — 1998. — № 3 (6). — P. 12.
 Semicentenarul lui Andei Lupan // Limba şi lit. mold. — 1962. — № 1. — P. 80.
 Solidaritate. // Moldova soc., 11.04.1964. 
 Solidaritate. // Maturitate. — Ch., 1967. — P. 293—298.
 „Și voi trăi...“ // Lit. şi arta, 07.03.1985. — P. 5. (Basarabia. — 2001. — № 1 (4). — P. 117—120.)
 Telent şi inspirație // Moldova soc., 28.09.1971.
 Talentul scriitorului şi măiestria literară // Nistru. — 1964. — № 5. — P. 150—158.
 Theodore Dreiser // Moldova soc., 27.08.1971.
 Tinerețe, contemporaneitate, măiestrie // Nistru. — 1962. — № 12. — P. 149—156.
 Traducera — eveniment artistic // Nistru. — 1973. — № 3. — P. 124—136.
 Traducerea din opera lui Mihail Şolohov // Limba şi lit. mold. — 1975. — № 3. — P. 7—19.
 Tristețea lui veselă // Basarabia. — 2001. — № 5 (7). — P. 139—142.
 Unele procedee artistice de creare a chipurilor ǐn proza clasică moldovenească // Ǐnsemnări stiințifice ale Universității de Stat din Chişinău. — Ch., 1957. — Vol. 31. — P. 143—150.
 Viața poporului, chezeşia vitalității scrisului // Femeia Moldovei. — 1963. — № 7. — P. 8—9.
 Visela lui tristețe sau despre novelistica lui a A. Cehov: [pref.] // Cehov A. Cameleonul: [nuvele]. / sel. de. I. Crețy. — Ch., 1982. — P. 5—14. 
 V. I. Lenin in poezia sovieticǎ moldoveneascǎ // Limba şi lit. mold. — 1977. — № 3. — P. 8—19.
 V. I. Lenin in poezia sovieticǎ moldoveneascǎ // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 275—290.

 на русском языке

 Жизнь, бесконечная, как время [ленинская тематика в молдавской советской поэзии] / пер. молд. С. Рыбак // Кодры. — 1981. — № 1. — С. 140—148.
 Наброски к портрету И. Крецу — 50 лет // Советская Молдавия, 23.03.1972.
 Песни родной земли [Б. Истру 60 лет]  // Советская Молдавия, 13.04.1974
 Человек, мыслитель, творец истории [обзор молдавской поэтической ленинианы] // Кодры. — 1971. — № 5. — С. 138—141.
 Щедрый талант переводчика [И. Крецу] // Кодры. — 1974. — № 5. — С. 122—129.
 Щедрый дар переводчика [Игорь Крецу — истинный мастер художественного слова] // Мастерство перевода: сборник. — 1975. — С. 119—132.
 Хранительница нашей души [10 лет со дня открытия в Кишинёве библиотеки Transilvania] // Столица, 31.08.2001. — С. 7.

Переводы 

 Arghanghelski V. V. Frunze. / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Ch.: Cartea mold., 1972. — 576 p. — (Oameni de seamă)
 Avijius Io. Ora vetrelor pustiite: Roman [Carte tipărită] / Io. Avijius; trad. şi postf.: Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău : Literatura artistică, 1981. — 655 p. (Romanul sovietic contemporan).
 Am ucis / M. Bulgakov; Um volumaş din Puşkin / K. Paustovki / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Meridiane-83. — Ch., 1983. — P. 19
 Cehov A. P. Cameleonul [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Chişinău : Literatura artistică, 1982. — 440 p. (Clasichii lit. universale)
 Cehov A. P. Tătucul şi mirele [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Basarabia. — 2001. — № 5 (7). — P. 140—148.
 Cehov A. P. Un roman cu contrabas [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Ch.: Litera, 1999. — 65 p. (Bibl. şcolarului)
 Faiz F. A. Revoluția ruşa; Statuia Luis Puşkin / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Meridiane-86. — Ch., 1986. — P. 16.
 Gorki M. Opere alese [in 6 vol.]. Vol. 4. Povestiri şi nuvele / sel. : S. Pǎnzaru / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu s.ă.; il. de E. Maidenberg. — Chişinău : Literatura artistică, 1982. — 440 p.
 Krapivin V. P. Scutierul Caşca [povertire pentru clasele primare] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu; prez. grafică de V. Romaşco. — Chişinău: Literatura artistică, 1978. — 155 p.
 Guy de Maupassant. Bel-Ami [Text tipărit] / Trad. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Ed. a 2-a. ─ Chişinău : Cartier, 2004. — 397 p. — (Cartier clasic). ISBN 9975-79-288-X
 Nuşic B. Povestiri [Carte tipărită] / sel., prefaţă şi trad. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău: Literatura artistică, 1986. — 358 p.
 Nuşic B. Firul de păr / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Literatura şi arta. 22.06.2000. P. 4.
 Nuşic B. Purcelul ministrului [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Basarabia. — 2001. — № 1 (4). — P. 120—123.
 Şraibman I. Căntarea căntărilor; Bătrăna ìnvățătoare [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Literatura şi arta. 10.03.1988. P. 5.
 Şraibman I. O mică ulicioară din Raşcov [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Nistru. — 1986. — № 11. — P. 90—107.
 Şraibman I. Ín vara aceea cănd aveam doar patruzeci şi opt [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. // Nistru. — 1988. — P. 51—73.
 Stendhal Roșu și negru : Cronica secolului XIX : Roman [Carte tipărită] / trad. de A. Cupcea-Josu. ─ Chişinău : Literatura artistică, 1984. — 495 p. 
 Stendhal Roșu și negru [Text tipărit] / trad. Argentina Cupcea-Josu. ─ Ed. a 3-a. ─ Chişinău : Cartier, 2015. — 604 p. (Cartier popular ; 4). ISBN 978-9975-79-958-4
 Twain M. Povesti şi pamflete / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău : Literatura artistică, 1984. — 280 p. 
 Vinogradskaia S. S. Scînteioară : Povestiri despre V. I. Lenin [Carte tipărită] / trad. de A. Cupcea-Josu. — Chisinău : Lumina, 1967. — 110 p.

Семья 
 Муж — Иван Иванович Жосул
 Сын — Виктор Иванович Жосул
 Внучка — Елена Викторовна Жосул

Примечания

Литература 

 
 A trecut în nefiinţă Argentina Cupcea-Josu, Marea Doamnă a cuvântului bine scris şi rostit [Text tipărit] : [6 iunie 1930 – 4 martie 2019 : necrolog]. // Moldova Suverană, 05.03.2019. — P. 4.
 Biografii paralele : [despre Argentina Cupcea-Josu, critic literar, traducătoare]. // , 09.08.2002. — P. 10. 
 Bulat-Saharneanu M. Sărut mâna, Doamnă!: [despre Argentina Cupcea-Josu, date biografice] // Femeia Moldovei. 1998, Nr. 1-2, P. 4-6
  De dragul Doamnei Argentina [Text tipărit] : [Argentin Cupcea-Josu, 85 de ani de la naştere] // , 26.06.2015. — P. 19.
 Conţiu M. Argentina Cupcea-Josu sau Marea Doamnă a Cuvântului // Moldova Suverană, 23.06.2017. — P. 2.  
 Fereastra spre cultura universală : [evocări : scriitorul şi traducătorul Alexandru Cosmescu (1922-1989)] // Basarabia. — 1997, Nr. 3-4. — P. 108-113
 Flori şi aplauze pentru Argentina Cupcea-Josu: [traducătoarea şi eseista la 80 de ani de la naştere] // Timpul, 22.06.2010. — P. 7.
 Furdui G. Aripa spiritului : [despre Argentina Cupcea-Josu] // Dialog : Publicaţie de atitudine si informare. 16.06.2000. — P. 7 
 "I-a apropiat sufleteşte şi educaţia primită în familii de intelectuali autentici" [Interviu cu criticul literar Argentina Cupcea-Josu despre familia fratelui său, Valeriu Cupcea]. // Flux. An 1998, V. 6 nov. 
 Ne-a părăsit Argentina Cupcea-Josu : [6 iunie 1930 – 4 martie 2019 : necrolog]. // Literatura şi Arta. – 2019. – 7 mar. – P. 8.
 Negriş A. O preocupare permanentă: valorile artistice : [criticul şi istoricul literar Argentina Cupcea-Josu] // Capitala, 21.06.2000.
 Rogac R. „Am avut marele noroc să mă nasc într-un mediu de spirite elevante” [Text tipărit] : [interviu cu Angelina Cupcea-Josu, critic literar, traducător şi eseist]. 2012
 Să-i dăruim neuitarea : [despre scriitoarea Lidia Istrati (1941-1997)] // Femeia Moldovei. — 199. — Nr. 3-6. — P. 12. 
 Zbârciog V. Un spirit plin de vrednicie : [despre Argentina Cupcea-Josu, scriitoare, traducătoare, publicistă] // Moldova Suverană, 11.03.2004. — P. 8.

Родившиеся в Бессарабии
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Государственного университета Молдовы
Преподаватели Государственного университета Молдовы
Преподаватели Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ
Литературные критики СССР
Переводчики СССР
Публицисты СССР
Переводчики Молдавии
Авторы школьных учебников